Pasha kan syfta på:

 Pasha – militär och civil ämbetstitel i det Osmanska riket, se Pascha
Juliana Pasha (1980–), albansk sångerska.
Pasha Parfeny (1986–), moldavisk sångare, se Pavel Parfeni